Опенкинское сельское поселение — муниципальное образование в Пролетарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Опенки.

Административное устройство 
В состав Опенкинского сельского поселения входят:
 посёлок Опенки;
 посёлок Вербный;
 посёлок Дольный;
 посёлок Корсаки;
 посёлок Протоки.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 История Опенкинского сельского поселения 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Пролетарского района Ростовской области